Lavardin kan syfta på:
 Lavardin, Loir-et-Cher
 Lavardin, Sarthe